AFS kan syfta på: 

 AFS – ett distribuerat nätverksfilsystem utvecklat av Carnegie Mellon University, se Andrew file system
 AFS Interkulturell Utbildning – en internationell icke-vinstinriktad organisation
 AFS – en författningssamling, se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
 AFS – en författningssamling, se Arbetsmiljöverket
 AfS – ett svenskt politiskt parti, se Alternativ för Sverige